Terios steht für: 
 Daihatsu Terios, Automodell der Marke Daihatsu
 Dario Terios, Automodell der Marke Dario